Ви́ктор Алекса́ндрович Хо́рев (22 февраля 1932, Вологда, РСФСР — 25 мая 2012, Гродно, Белоруссия) — советский и российский , исследователь польской литературы, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009).

Биография 
Родился в Вологде 22 февраля 1932 года. Окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1954) и аспирантуру Института славяноведения и балканистики АН СССР (1957). С 1957 года работал в Институте славяноведения. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Польская пролетарская поэзия 20—30-х гг.» Доктор филологических наук (1978; тема диссертации «Становление социалистической литературы в Польше»), профессор (1993).

В 1988—2005 годах заместитель директора Института славяноведения и заведующий отделом истории славянских литератур, затем главный научный сотрудник Института. Председатель диссертационного совета Института, член редколегии журнала «Славяноведение». Заместитель председателя Национального Комитета славистов России, заместитель председателя общества «Россия—Польша», член Оргкомитета по празднованию Дня славянской письменности и культуры в России.

Печатался с 1956 года. Автор более 350 публикаций, в том числе монографий о польской литературе XX века, статей и очерков о творчестве В. Броневского, С. Дыгата, К. И. Галчиньского, К. Филиповича, С. И. Виткевича, Л. Кручковского, Т. Ружевича, В. Мысливского, Т. Брезы, Я. Ивашкевича, Е. Анджеевского, С. Мрожека, З. Налковской и других польских писателей.

Скончался в Гродно, куда поехал получать почетное звание доктора honoris causa Гродненского университета, которому помогал в создании кафедры полонистики. Прах захоронен на Ваганьковском кладбище в родственной могиле Пономаревых на участке № 35.

Основные работы 
Монографии
 «О литературе народной Польши» (: Знание, 1961), 32 с.
 «Владислав Броневский: Очерк жизни и творчества» (: Высшая школа, 1965), 80 с.
 «Становление социалистической литературы в Польше» (: Наука, 1979), 367 с.
 «Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки» (: Индрик, 2005), 232 с.
 «Польская литература XX века. 1890—1990» (2009, 2-е, расширенное изд. — 2016),
 «Восприятие России и русской литературы польскими писателями» (2012)

Коллективные труды с участием В. А. Хорева как автора и ответственного редактора
 «Польский рассказ» (1974),
 «Поляки и русские в глазах друг друга» (2000),
 «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» (2002),
 «Миф Европы в литературе и культуре России и Польши» (2004),
 «Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура» (2006),
 «Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре» (2007),
 «Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой» (2008),
 «Русская культура в польском сознании» (2009),
 «Юлиуш Словацкий и Россия» (2011),
 «Отзвуки Шопена в русской культуре» (2012).

Награды 
 российские
 орден Дружбы (16 апреля 1997) — за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие науки
 заслуженный деятель науки Российской Федерации (26 мая 2008)

 польские
 «Командорский крест со звездой Орден Заслуг перед Республикой Польша» (1999),
 нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (1996),
 «Медаль Комиссии народного образования» (1997),
 Медаль и почетный диплом объединения Европейской культуры (SOCIETE EUROPENNE DE CULTURE — SEC) — (2006),
 Награда Посла Польши в РФ «Польский Пегас» (2010),
 золотая медаль «За заслуги в области культуры Gloria Artis» министерства культуры и национального наследия республики Польша (2010).

Примечания

Литература 
 Studia polonica: Сб. ст.: К 60-летию В. А. Хорева / Ин-т славяноведения и балканистики РАН; Редкол.: Б. Ф. Стахеев (отв. ред.) и др. — М.: ИСБ, 1992. — 295 с.	
 Studia Polonica: К 70-летию Виктора Александровича Хорева / Рос. акад наук. Ин-т славяноведения; Редкол.: В. К. Волков (отв. ред.) и др. — М.: Индрик, 2002. — 455 с.
 Хорев Виктор Александрович. К 75-летию со дня рождения / Е. А. Ровба [и др.] // Веснік Гродзенскаго дзяржаунага універсітэта. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. — 2007. — № 4. — С. 3—5.
 
 Филологический факультет Московского университета: Энциклопедический словарь. — , 2005.
 Памяти Виктора Александровича Хорева // Новая и новейшая история. — 2013. — № 3. — С. 248—249.
 Amicus Poloniae: Памяти Виктора Хорева / отв. ред. Н. Н. Старикова. — : Индрик, 2013.
 День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается…: сб. науч. раб. / С. Ф. Мусиенко [гл. ред.] — Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2013. — 274 с. — ISBN 978-985-90264-6-1

Ссылки 
 Gloria Artis
 Институт славяноведения РАН
 Институт славяноведения РАН
 Хорев Виктор Александрович
 Odszedł ambasador polskości w Rosji
 Страница на сайте ГГУ им. Янки Купалы

Литературоведы России
Литературоведы XX века
Сотрудники Института славяноведения РАН
Литературоведы СССР
Полонисты СССР
Полонисты России
Командоры со звездой ордена Заслуг перед Республикой Польша
Награждённые золотой медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis»
Похороненные на Ваганьковском кладбище